Blackburne est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

 Anna Blackburne (1726-1793), naturaliste britannique.
 Joseph Henry Blackburne (1841-1924), joueur d'échecs britannique ;
 Kenneth Blackburne (1907-1980), premier gouverneur général de la Jamaïque ;
 Lancelot Blackburne (1658-1743), archevêque anglican d'York ;
  (1864-1918), prêtre Anglican britannique.

Astronomie 
 , cratère de Vénus.

Divers 
 Gambit Blackburne, ouverture favorable pour les pièces noires aux échecs.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais